Il singolare del torneo di tennis LA Tennis Open Challenger 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Camila Giorgi che ha battuto in finale Alexa Glatch 7-6(4), 6-1.

Teste di serie

 Camila Giorgi (campionessa)
 Alexa Glatch (finale)
 Ashley Weinhold (semifinali)
 Petra Rampre (primo turno)

 Julia Boserup (primo turno)
 Teodora Mirčić (quarti di finale)
 Krista Hardebeck (secondo turno)
 Chi Chi Scholl (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

LA Tennis Open Challenger 2011